Bahusandhika är ett släkte av svampar. Bahusandhika ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bahusandhika